Марьясово — название населённых пунктов в России:

 Марьясово — деревня в Балахтинском районе Красноярского края.
 Марьясово — посёлок в Ужурском районе Красноярского края.